La Tour d'El-bab est le cinquième tome de la série Amos Daragon, écrite par Bryan Perro.

Résumé 
Amos doit se rendre à la tour d'El-Bab afin de la détruire et de libérer tous les esclaves qui s'y trouvent, y compris sa mère et son maître. Il découvre qu'il n'y a pas quatre masques de pouvoir à trouver, mais bien cinq. Tout au long de cette aventure, il sera en compagnie de ses amis Béorf, Médousa et Lolya.

Personnages 
 Amos Daragon (Personnage principal)
 Béorf Bromanson (Ami d'Amos, c'est un hommeanimal de l'ordre des béorites)
Lolya (Reine des Dogons qui devient amie de Béorf et d'Amos)
 Médousa (Gorgone qui devient amie d'Amos et également amoureuse de Béorf)
 Maelström
 Geser Michson (Béorite)
 Chemil Lapson (Béorite)
 Banry Bromanson (Chef des béorites)
 Sartigan (Maître d'Amos et de Béorf)

Lien externe 
 Site officiel de la série Amos Daragon

Notes et références 

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2003